Johann Erichson ist der Name folgender Personen:

* Johann Erichson (Schulmann) (1700–1779), deutscher Theologe und Schulmann
 Johann Erichson (Ästhetiker) (1777–1856), deutscher Theologe und Hochschullehrer